Robert Richards
 Robert Richards (1884–1954) walesi politikus
 Robert Richards (1971–) világbajnok és olimpiai ezüstérmes ausztrál evezős
Bob Richards
 Bob Richards (1909–1989) kanadai evezős
 Bob Richards (1926–2023) olimpiai bajnok amerikai atléta, rúdugró és politikus